Nick Davis peut faire référence à :

 Nick Davis, producteur de musique britannique
 , producteur de télévision et de cinéma
 , superviseur des effets spéciaux
 , footballeur australien

Voir aussi 
 , journaliste britannique